Kadir ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung kräftig, mächtig; Ehre, Stolz, Wert. Der Name ist auch die gebräuchliche Kurzform des ursprünglich aus dem Arabischen stammenden Vornamens Abdulkadir bzw. Abdülkadir.

Namensträger

Vorname 

 Kadir Akbulut (Fußballspieler) (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Kadir Atkın (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Hakan Kadir Balta (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Kadir Bekmezci (* 1985), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Kadir Bilimlier (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Abdel Kadir Fitrat, afghanischer Bankmanager
 Kadir Has (1921–2007), türkischer Unternehmer
 Kadir İnanır (* 1949), türkischer Schauspieler
 Kadir Keleş (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Abdul Kadir Khan (1936–2021), pakistanischer Ingenieur
 Kadir Memiş (* 1974), türkischer Tänzer und Choreograf
 Kadir Nurman (1933–2013), türkischer Unternehmer
 Kadir Özcan (1952–2013), türkischer Fußballspieler und -trainer
 A. Kadir Özdemir (* 1977), türkisch-deutscher Sachbuchautor
 Kadir Kaan Özdemir (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Kadir Sözen (* 1964), türkisch-deutscher Rundfunkjournalist und Filmemacher
 Kadir Topbaş (1945–2021), türkischer Architekt und Politiker, Oberbürgermeister von Istanbul
 Kadir Yurttadur (* 1999), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdullah bin Abdul Kadir (1796–1854), malaysisch Gelehrter
 Foued Kadir (* 1983), französisch-algerischer Fußballspieler
 Nurul Sarah Kadir (* 1988), malaysische Sprinterin
 Sadik Kadir (* 1981), australischer Tennisspieler

Pseudonym 
 A. Kadir, Pseudonym von İbrahim Abdülkadir Meriçboyu (1917–1985), türkischer Dichter und Übersetzer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Türkischer Personenname